Караклаич — фамилия. Известные носители:
 Караклаич, Никола (1926—2008) — сербский, ранее югославский, шахматист; международный мастер. 
 Караклаич, Радмила (род. 1939) — сербская певица и актриса, народная артистка Югославии, народная артистка Сербии.